— тип японских бронепалубных крейсеров американской постройки. Принимали участие в Русско-японской и Первой мировой войне.

Строительство 
Заказаны в 1896 году в США в рамках Второй чрезвычайной программы пополнения флота за счёт контрибуции, полученной после Японо-китайской войны. Проект разрабатывался на основе «Такасаго», но имел увеличенное водоизмещения и главные размерения. Как и большинство японских крейсеров того времени несли мощное вооружение, но имели недостаточную мореходность и остойчивость.

Головной корабль серии — крейсер «Касаги» был построен на заводе «Вильям Крамп и сыновья» в Филадельфии. Интересно, что В.Крамп, предлагал русскому правительству проект «Касаги» в качестве прототипа будущего «Варяга». Второй корабль в серии — «Читосэ» был построен на верфях фирмы «Юнион Айрон Воркс» в Калифорнии.

Конструкция 
Основательно нагруженные корабли обладали весьма умеренными мореходными качествами.

Вооружение 
Вооружение оставалось такое же как на «Такасаго», только без носового торпедного аппарата. Число водонепроницаемых отсеков было доведено до 130 на «Читосэ» и до 142 на «Касаги» (в двойном днище — по 16 и 15 соответственно).

Энергетическая установка 
Энергетическая установка отличалась от «Такасаго» — корабли получили по 12 простых цилиндрических котлов, вместо четырёх двойных и четырёх простых котлов.

Защита 
Для бронирования применена гарвеевская никелевая броня.

Представители 

 
В 1910 — 1912 годах устаревшие цилиндрические котлы заменены на 12 новых системы Миябара.

Примечания

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1860—1910. — М.: Издательство АСТ; Мн.: Издательство «Харвест», 206, 464 с. ISBN 5-17-030194-4 (АСТ); ISBN 985-13-4080-4 (Харвест)
 Каторин Ю. Ф. Крейсеры. Часть 1. — СПб, «Галерея-Принт», 2008, 128 с. ISBN 978-5-8172-0126-0